Aho je priimek več znanih tujih oseb:

 Esko Aho (*1954), nekdanji finski premier
 Juhani Aho (1861—1921), finski pisatelj
 Kalevi Aho (*1949), finski skladatelj